Рассыпно́е — село в Илекском районе Оренбургской области.

Село образует сельское поселение Рассыпнянский сельсовет.

География 
Рассыпное расположено северо-восточнее районного центра — села Илек, на расстоянии 40 км (по дорогам).

Изначально село располагалось на правом берегу Урала, однако несколько лет назад река сменила своё русло, оставив у села только малопроточный рукав.

На восточной окраине села Рассыпного, на правом склоне балки Маячной в месте слияния с балкой Средней находится один из самых известных палеонтологических памятников области — Рассыпнянское кладбище псевдокрокодилов, где были найдены кости и целые скелеты предков динозавров, псевдозухий (псевдокрокодилов). Здесь же был найден череп лабиринтодонта — древнего земноводного. В засушливые периоды в этих озёрах обитали древние рептилии и амфибии, которые погибли при полном высыхании водоёмов.

История 
Село получило своё название по бывшей здесь крепости Рассыпной, которая находилась на Оренбургской линии, основанной в 1742 году. В одной из ранних работ начала XIX века в описании губернии, сделанном Иосифом Дебу, указывается, что крепость названа так по местному лесу — «рассыпному», растущему в буераках. Первые жители на урочище построили укрепление между двумя глубокими оврагами. То место современного села, где изначально было возведено укрепление, до сих пор зовётся «крепостью».

В 1742 году черкасы из Илецкого городка во главе с атаманом Андреем Светличным перешли на урочище Рассыпное и основали здесь посёлок. В 1743 году на черкас, работавших на полях, напали казахи и увели в плен 82 человека. На место ушедших черкас была поселена рота драгун и солдат, а позже казаки. В год начала Пугачевского восстания в крепости насчитывалось уже 70 дворов. В 1773 году, комендантом крепости Рассыпной был секунд-майор Иван Фёдорович Веловский, крепость была захвачена, а за сопротивление бунтовщикам Пугачёва он был ими изрублен, в другом источнике указано что повешен.

Административно входило в состав Оренбургского уезда.

Население

Известные люди 
 Воронин, Михаил Феоктистович (1877—1935) — военачальник Белого движения.
 Калугин, Николай Климентьевич (1922—2006) — советский и российский педагог.
 Ларькина, Ольга Ивановна — журналист, публицист, писатель.

Примечания 

Населённые пункты Илекского района